Józef Czapski (1760–1810) – generał
 Józef Czapski (1797–1852) – powstaniec 1831, działacz emigracyjny
 Józef Czapski (1806–1900) – generał
 Józef Czapski (1896-1993) – właśc. hrabia Hutten-Czapski, polski artysta malarz i pisarz, major WP
 Józef Czapski (1907-1987) – polski polityk, poseł na Sejm PRL I, II, III, IV i V kadencji
 Józef Czapski (1722-1765) – kasztelan elbląski, generał-lejtnant wojsk koronnych

Patrz też 
 Karol Józef Czapski (1778–1836) – szambelan Stanisława Augusta